Mikael Strandberg kan syfta på:

 Mikael Strandberg (skådespelare)
 Mikael Strandberg (äventyrare)